Panta Rhei, 1971-ben alakult német rockegyüttes
 Panta Rhei, 1974-ben alakult magyar rockegyüttes
 Panta rhei, Vaszilij Grosszman regénye